Сартам — село в Викуловском районе Тюменской области, центр Сартамского сельского поселения. Основано в 1718 году.

Есть версия, что поселение названо в честь погибшего сына местного хана Сартам.

Функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Есть отделение почты. Функционирует Дом культуры.

Расположение 
Расположено на 3-х увалах: Средний, Калининский и Малый (Верхний). Через село протекает река Сартам перед впадением её в реку Сартамак недалеко от реки Ишим. Вокруг находятся многочисленные озёра и болотца, питающие небольшие реки, впадающие в Ишим.

Небольшая деревня Покровка находится на северо-востоке в 12 км.

Население

История 
Исторически является поселением Челдонов. До прихода Самоходов в эти края, их быт и культура разительно отличались, в последующем произошло некоторое принятие образа жизни от Самоходов.

В советское время в селе действовал колхоз имени Чапаева.

Примечания

Ссылки 
 Тюменская область. Официальный портал органов государственной власти
 Викуловский муниципальный район Тюменской области. Официальный сайт

Населённые пункты Викуловского района